Le terme linéarisation peut désigner plusieurs choses :
 en analyse, le fait d'approcher une fonction quelconque par une fonction affine, ou plutôt, de trouver la fonction affine « la plus proche » d'une fonction donnée ; voir Développement limité ;
 en géométrie, le fait de trouver la ligne ayant la même longueur qu'une courbe, par exemple déterminer le périmètre d'une figure ; la linéarisation du cercle revient à déterminer le nombre pi (voir aussi Quadrature du cercle pour ce qui est du carré ayant la même aire qu'un disque) ;
la linéarisation des polynômes trigonométriques, utile en analyse ;
 en informatique, le fait de transformer une information en une suite de nombres, voir Sérialisation.
 en théorie des langages formels, le fait de renommer les lettres d'une expression, pour que chacune n'apparaissent qu'une seule fois. Par exemple dans l'algorithme de Glushkov.